een boek van Erich Maria Remarque uit 1929, zie Van het westelijk front geen nieuws.
Films over bovengenoemd boek:
 All Quiet on the Western Front (1930), Amerikaanse speelfilm van Lewis Milestone
 All Quiet on the Western Front (1979), Amerikaans-Britse TV-film van Delbert Mann
 Im Westen nichts Neues (2022), internationaal geproduceerde speelfilm van Edward Berger

Overige
 Im Westen nix Neues, album van de Berlijnse rapper Prinz Pi uit 2016
 All Quiet on the Western Front (Elton John), nummer van Elton John uit 1982